Glaciazione Riss – la terza delle glaciazioni pleistoceniche in Europa
 Riss – fiume della Germania, affluente del Danubio, che ha dato il nome alla glaciazione di cui al punto precedente
 Riss – pseudonimo di Laurent Sourisseau, disegnatore francese, coinvolto nell'Attentato alla sede di Charlie Hebdo nel 2015
 RISS – acronimo di Revue internationale des sociétés secrètes